Октябрьская революция может означать:

 Октябрьская революция, произошедшая 25 октября 1917 года в России.
Также названные и поименованные в честь неё:
 Остров Октябрьской Революции — крупнейший остров архипелага Северная Земля.
 «Октябрьская революция» — агитационный поезд ВЦИК во время Гражданской войны.
 «Октябрьская Революция» — тип речных судов.
 «Октябрьская революция» («Гангут») — советский линейный корабль.
 «Октябрьская революция» — советский крейсер проекта 68-бис.
 Орден Октябрьской Революции
 Паровозы ОР18, ОР21 и ОР23 (ОР — Октябрьская революция)
 Улица Октябрьской Революции — улица в различных населённых пунктах бывшего СССР.
 Октябрьская революция — события в октябре 2000 года, в ходе которых Слободан Милошевич был свергнут с должности президента Югославии.
 Октябрьская революция в Судане (1964 год).

Примечания